Miejscowości w USA:
 Dyess – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
Gminy w USA:
 Dyess (ang. Dyess Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi